TENEX C Shell или tcsh — одна из командных оболочек UNIX, созданная Кэном Гриром.

Главной особенностью оболочки стала возможность автодополнения путей и команд. Во многом, именно эта особенность стала причиной популярности TENEX.

Некоторые возможности:
 редактирование командной строки с поддержкой стилей vi и emacs;
 программируемое автодополнение (оболочку можно настроить так, чтобы по нажатию «Tab» дополнялись не только имена команд и пути, но и поддерживаемые командой параметры);
 проверка правописания имён файлов, команд и переменных;
 расширенный механизм навигации по каталогам (команды pushd, popd, dirs);
 периодические события (например, отложенное во времени исполнение команды или «сброс» пользователя по истечении тайм-аута);
 возможность указания в приглашении различной полезной информации (текущий каталог, время, дата).

Tcsh является командной оболочкой по умолчанию в ОС FreeBSD. Для пользователя root не рекомендуется менять эту оболочку на какую-либо другую.

В настройках по умолчанию история команд (просматриваемая клавишами «вверх» и «вниз») фильтруется по первым уже введённым символам, например если набрать cd  и нажимать стрелки «вверх-вниз», то из истории будут отображаться только те команды, которые начинаются с cd .

См. также 
 Сравнение командных оболочек

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница tcsh.
 Страница руководства по tcsh.

Командные оболочки Unix
Командные оболочки